Zemětřesení na Aljašce 2018 může být:
 Zemětřesení na Aljašce 12. srpna 2018
 Zemětřesení na Aljašce 15. srpna 2018